Michael Baur () este un fost fotbalist austriac.

Între 1990 și 2002, Baur a jucat 40 de meciuri și a marcat 5 goluri pentru echipa națională a Austriei. Baur a jucat pentru naționala Austriei la Campionatul Mondial din 1990.

Statistici

Note

Nașteri în 1969
Austrieci în viață
Fotbaliști austrieci
Fotbaliști internaționali austrieci
Fundași
Nașteri pe 16 aprilie